Уайт, Крис (): Уайт, Крис (род. 1960) — новозеландский спортсмен, гребец.
  (род. 1943) — английский гитарист и музыкальный продюсер.

См. также 
 Уайт, Кристина